Die Damallsvenskan 2004 war die 17. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 11. April und dem 24. Oktober 2004 statt. 

Djurgården/Älvsjö konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen. Den Titel der „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin) teilten sich Laura Kalmari und Marta (beide Umeå IK), die beide jeweils 22 Tore erzielten.

Tabelle 

|}

Linköpings FC hieß in der Saison 2003 noch Kenty BK.

Statistik 
482 Tore fielen in den 132 Spielen. Dies entspricht einem Schnitt von 3,65. Der Zuschauerschnitt von 1.127 war der bisher höchste der Ligageschichte.

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2004